El Super Rugby Americas (SRA) es un torneo de rugby de franquicias de América, y la primera temporada inicio el 18 de febrero de 2023 tras gestiones de World Rugby. Estará organizado y encabezado por Sudamérica Rugby, máximo ente del rugby de América del Sur.

Se trata de un certamen a dos ruedas, todos contra todos, que integrará entre siete equipos mediante franquicias. La realización de este torneo en las Américas cuenta con el antecedente de la extinta Súper Liga Americana de Rugby, competición precursora.

Historia

Antecedentes: SLAR 

La Súper Liga Americana de Rugby (SLAR) nació en 2020 con la intención de ser el primer campeonato de rugby profesional en América del Sur. Se trató de un torneo sudamericano que comenzó a implementar la Sudamérica Rugby, con la intención de potenciar a los seleccionados nacionales de los países involucrados.

El torneo consiste en un modelo de franquicias, en el que lo integran 6 equipos provenientes de: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay.

No obstante, la pandemia de COVID-19 determinó que la primera temporada se cancelara luego de apenas disputar una sola fecha completa del torneo. Esto generó serios problemas de calendario, que derivaron en la imposibilidad de postergarla y se decidiera por su suspensión. La pandemia tuvo un efecto negativo también en las dimensiones del torneo, debido a que en los planteos originales se preveía la inclusión de una segunda franquicia en Argentina y Uruguay, cosa que hasta el momento no ha podido ocurrir. 

El torneo se pudo disputar sin inconvenientes en 2021 y 2022. Durante 2022, ya hubo ideas para realizar una competición conjunta entre las franquicias que disputaban la SLAR y equipos de Norteamérica. Durante la temporada, se disputó de manera experimental la Challenge Cup of the Americas, una copa amistosa de rugby.

Aparición del torneo 
Por tratarse de franquicias en las que las instituciones prestan su imagen para el certamen, el impacto de la SLAR estaba en duda. De acuerdo con especialistas, el éxito alcanzado por el torneo sudamericano fue relativo pero tras las diversas solicitudes de instituciones por sumarse y participar de un torneo mayor, World Rugby solicitó la expansión del formato hacia una competición más ambiciosa y regional. De esta manera, tras gestiones de Sudamérica Rugby y World Rugby, se anunció en octubre de 2022 el surgimiento del Super Rugby Americas, torneo que estará también organizado por USA Rugby y Rugby Canada, y que incluirá a la mayoría de los clubes que compitieron en la SLAR 2022 con la incorporación de franquicias de Estados Unidos y Canadá.

Una vez trascendida la noticia, Wenceslao Tejerina, Gerente de Alto Rendimiento de Chile, adelantó que se trabajaba en un nuevo torneo. Tras el anuncio del nuevo certamen, el uruguayo Sebastián Piñeyrúa, director de la entidad sudamericana, emitió el siguiente comunicado: "Debido al éxito obtenido en la Superliga Americana de Rugby en las dos temporadas completas de 2021 y 2022, desde Sudamérica Rugby, organizadores de SLAR, estamos en plenas tratativas con uniones nacionales de Norte y Centroamérica, para planificar el crecimiento futuro del Rugby en el continente. Por ello, estamos trabajando con todas las uniones en membresía y las franquicias participantes de la SLAR 2022, para planificar y desarrollar las competencias futuras, por franquicias e internacionales. El 27 de octubre se presentará el formato y se darán detalles de la nueva competencia profesional de las Américas”.

Según trascendió en portales especializados se logró conservar algunos clubes participantes de la SLAR, a excepción de Cafeteros de Colombia y Olimpia Lions de Paraguay, quienes no formarán parte de la nueva competición. Su plaza será reemplazada por una segunda franquicia argentina, en una ciudad por confirmar, mientras que el equipo paraguayo será Yacare XV. Al resto de las instituciones presentes en el torneo sudamericano, ya se les garantizó la presencia en el nuevo formato a estrenar en 2023.

De acuerdo con el Gerente de Alto Rendimiento de Sudamérica Rugby, Daniel Hourcade, la Unión Argentina de Rugby incorporará más franquicias también en las próximas ediciones de la nueva liga.

Equipos participantes 
Listado de los siete equipos ya confirmados para el torneo. El listado puede modificarse debido a que la organización estima entre 9 a 10 participantes.

En cursiva, los equipos que participan de la nueva competición sin provenir de la SLAR:

Campeonatos

Torneos

Véase también 

 World Rugby
 USA Rugby
 Rugby Canada
 Sudamérica Rugby
 Súper Liga Americana de Rugby
 Challenge Cup of the Americas
 Super Rugby Pacific

Referencias

Enlaces externos